El término «Blow» puede referirse a:

Personajes 
 Blow, John (1649-1708), compositor inglés.

Cine y televisión 
 Blow (2001), película dirigida por Ted Demme y protagonizada por Johnny Depp.
 Blow (2007), episodio (T02E16) de "My Name Is Earl".

Música 
 Blow (2013), canción de Martin Solveig
 Blow (2010), canción de Kesha.
 Blow (1989), álbum de Red Lorry Yellow Lorry.
 Blow (1993), álbum de Heather Nova.
 Blow (1993), álbum de Straitjacket Fits.
 Blow (2004), álbum de Ghinzu.
 Blew (1989), EP de Nirvana.
 Blow (2010), banda de Portland, Oregon, EE.UU.
 B.l.o.w. (2010), banda de blues-rock de Reino Unido.
 Blow (2013), canción de Beyoncé, de su álbum Beyoncé